Мухаммад Шариф:

 Мухаммад Шариф — среднеазиатский мыслитель XVII века;
 Мухаммад Шариф — государственный и военный деятель Бухарского эмирата.